Placenta – organo temporaneo dei mammiferi
 Placenta umana
Placenta – ingrediente dei cosmetici
Placenta – nella cucina dell'antica Roma era una focaccia di farina
Placenta – in botanica, membrana interna dell'ovario

Altri progetti